Покровська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX—XX століттях:

 Покровська волость — Лідського повіту Віленської губернії;
 Покровська волость — Міуського, потім Таганрізького округу Області Війська Донського;
 Покровська волость — Катеринославського повіту Катеринославської губернії;
 Покровська волость — Маріупольського повіту Катеринославської губернії;
 Покровська волость — Олександрівського повіту Катеринославської губернії;
 Покровська волость — Дніпровського повіту Таврійської губернії;
 Покровська волость — Сімферопольського повіту Таврійської губернії;
 Покровська волость — Тюкалинського повіту Тобольської губернії;
 Покровська волость — Уфімського повіту Уфімської губернії;
 Покровська волость — Куп'янського повіту Харківської губернії;
 Покровська волость — Охтирського повіту Харківської губернії;
 Покровська волость — Ананьївського повіту Херсонської губернії;
 Покровська волость — Херсонського повіту Херсонської губернії.